Пановка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Пановка — село в Славгородском районе Алтайского края.
 Пановка — деревня в Аскинском районе Башкортостана, упразднена в 1980 г..
 Пановка — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Пановка — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Пановка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Пановка — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Пановка — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Пановка — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Пановка — деревня в Алексеевском районе Татарстана.
 Пановка — село в Высокогорском районе Татарстана.
 Пановка — село в Пестречинском районе Татарстана.
 Пановка — деревня в Николаевском районе Ульяновской области.

Украина 
 Пановка — село в Кременчугском районе Полтавской области.

Реки
Пановка (приток Бетьки) — в Татарстане.
Пановка (приток Масленихи) — в Волгоградской области.
Пановка (приток Гуся) — в Рязанской области.
Пановка (приток Долентуя) — в Забайкальском крае.